Дмитрий Бороди́н:
 Бородин, Дмитрий Анатольевич (род. 1999) — белорусский футболист.
 Бородин, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский футболист, тренер.
 Бородин, Дмитрий Николаевич (1887—1957) — русский энтомолог, американский физиолог растений.
 Бородин, Дмитрий Эдуардович (род. 1972) — советский и российский футболист.